Helge peut désigner :

Anthroponymie 
 Helge, roi des Danois vers 900.
 un prénom scandinave.

Toponymie 
 Helge ou Helge å, fleuve du sud de la Suède.

Autre 
 Helge Ask, une réplique de navire viking